La Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica (UCR) es la unidad académica que se dedica al cultivo del pensamiento filosófico en la más importante casa de estudios superiores de Costa Rica.

Historia  

La Universidad de Costa Rica se creó en 1940, entre otras Unidades Académicas, con la Facultad de Artes y Letras.

La vieja Facultad de Filosofía y Letras es obligado punto de partida, porque ella fue semilla y raíz que generó parte de lo que hoy es la Facultad de Letras y a fortiori la Escuela de Filosofía.

En marzo de 1941, la recién fundada Universidad de Costa Rica incluyó, entre sus nuevas unidades académicas, la de Filosofía y Letras. Esta estaba constituida por dos secciones: la de Geografía e Historia y la de Filología. Su primer decano, fue el General y Doctor Jorge Volio.

Los profesores titulares al inicio de la nueva Facultad resultaron ser, para los cursos de gramática, el Lic. Hernán Zamora y don Arturo Agüero. Profesó también Abelardo Bonilla, quien desarrolló los programas de literatura. Bonilla contribuyó además con charlas o conferencias sobre temas "extracurriculares": desde política internacional a psicoanálisis; desde pintura a filosofía. Con ello, aportó a la efervescencia académica que conformaba ya la "atmósfera universitaria".

El pensador Moisés Vincenzi Pacheco se encargó de la historia de la filosofía y escribió varios ensayos sobre esta misma disciplina, como un modo de asomarse a varias inquietudes de las ideas contemporáneas. El Ing. don José Fabio Garnier y el Prof. don León Pacheco, ambos formados en Europa, engrosaron la lista de profesores de Literatura, por su vasto conocimiento de las letras hispanoamericanas.

Sucedió al General Jorge Volio en su calidad de Decano, el Prof. Carlos Monge Alfaro; este, a su vez, lo fue por el Dr. Ernesto Wender. La secretaría estuvo ocupada por el profesor de Arqueología, Jorge Lines.

Los departamentos de Ciencias y Letras habían llegado a su mayoría de edad. Era preciso que la filosofía que los había nutrido durante su inclusión en Ciencias y Letras, les prestase nuevo vigor para la siguiente etapa de funcionamiento, mientras continuaban avanzando los mundos de la ciencia, la técnica, el arte, y la filosofía. La actual forma de concebir la esencia de la Universidad y sus fines no sólo propiciaba el advenimiento de nuevas facultades, sino que les eran afines, hasta constituir las áreas, como en un juego de micro y macroespacios.

La Facultad de Letras queda inscrita en el área de Artes y Letras, junto con la Facultad de Bellas Artes, el 22 de abril de 1974. En esa fecha había fenecido la Facultad de Ciencias y Letras. Tras ella, surgía la Facultad de Letras. La elección del primer Decano recayó en la persona del Dr. Víctor Arroyo Soto, celebrado siempre por su responsabilidad académica, su apego a la verdad científica y su amor por la cultura.

El cargo de Vicedecano le correspondió al Dr. Arnoldo Mora. Los antiguos departamentos se convirtieron así en escuelas y las secciones en Departamentos.

La antigua Facultad impartía cursos de filosofía y estaba autorizada a otorgar títulos en esta disciplina. Desarrolló sus actividades hasta 1956, cuando fue fundada la Facultad de Ciencias y Letras. Ciertos Departamentos de esta Facultad, en particular el de los Estudios Generales, por el espíritu reformador de la época, heredero en cierto sentido de la antigua Facultad, incorporaron a sus planes de estudio cursos de filosofía, educación y psicología. Algunos de estos cursos constituyeron el meollo alrededor del cual se concreta la idea de una nueva unidad que les sirviera de sede y marco institucional: el Departamento de Filosofía, creado a principios de 1957 como Comisión Permanente del Departamento de Estudios Generales y consolidado al siguiente en forma independiente.

En el primer libro de actas de la Escuela de Filosofía de la UCR se lee: 

En 1962, se aprueba la reorganización del Departamento de Filosofía, con una estructura en áreas de especialización que, con las modificaciones del caso, constituyen las actuales secciones. El Departamento de Filosofía adquiere el nombre y rango de Escuela de Filosofía en 1974.

Estructura académica 

La organización académica interna de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica implica un modelo sui géneris en el ámbito universitario nacional. Esta peculiaridad responde tanto a exigencias docentes de la misma filosofía como a factores circunstanciales que, sus años de existencia, la han llevado paulatinamente –y, en forma especial, a partir del Proyecto de Reorganización de 1962- a este tipo de estructuración.
 
La Escuela de Filosofía no configura su Plan de Estudio sobre la base de un currículo rígido –con años y materias obligatorias y secuencialmente determinadas como ocurre en las restantes unidades académicas de la Universidad- sino que se estructura alrededor de Secciones (unidades de materias afines) y de Ciclos (estadios de maduración académica), como se detalla a continuación:
 
 I. Las Secciones
 
Las ocho secciones son unidades de trabajo en equipo básico de la Escuela y, como se ha indicado, agrupan materias afines. Sus funciones básicas, entre otras, son estudiar y evaluar el funcionamiento académico y asesorar a la Dirección y a la Asamblea de la Escuela en las áreas de su competencia. Esas Secciones, identificadas con una sigla “F” (Filosofía) y un número inicial, son las siguientes:
F-2 Lógica y Epistemología
F-3 Historia del Pensamiento
F-4/F-7 Filosofía Social y Filosofía Política
F-5 Ética
F-6 Metafísica
F-8 Métodos e Instrumentos
 
Así, por ejemplo, en la Sección de Lógica y Epistemología se ubican cursos como Introducción a la Lógica, Historia de la Ciencia, Filosofía de la Ciencia, Introducción a la Epistemología, Teoría del Método, etc. La Sección de Filosofía Social y Política, para citar otro ejemplo, contiene disciplinas como Filosofía del Lenguaje, Filosofía del Arte, Filosofía de la Historia, Introducción a al Filosofía Política, etc.
 
 II. Los Tres Ciclos
 
Las materias que contienen las siete secciones indicadas anteriormente se distribuyen en tres estadios, escalonados de menor a mayor, llamados “Ciclos”, a saber: el Ciclo Introductorio, el Ciclo Básico y el Ciclo Superior (conviene no confundir el término “ciclo” en el sentido de “Ciclo Lectivo”). En cada uno de estos ciclos, como pueden observarse en el esquema que sigue, se exige un determinado número de créditos distribuidos en las secciones en que, internamente, se distribuyen las materias que imparte la Escuela, según queda ya expuesto.

Carreras 

La Escuela de Filosofía ofrece tres carreras. Para más información o detalle puede consultarnos a través del Facebook o enviar un correo electrónico.  

 Bachillerato y Licenciatura en Filosofía.
 Bachillerato en la Enseñanza de la Filosofía (Escuela de Filosofía-Facultad de Educación).
 Profesorado como una salida lateral del Bachillerato en la Enseñanza de la Filosofía (Escuela de Filosofía - Facultad de Educación).
 Además, el Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) de la Universidad de Costa Rica ofrece el Doctorado Académico en Filosofía.

Instituto de Investigaciones Filosóficas 

El Instituto de Investigaciones Filosóficas (INIF) fue fundado en junio de 1990. Se dedica a la investigación de la filosofía y a su incidencia en los diferentes campos del quehacer humano. Está adscrito a la Facultad de Letras. El INIF está interesado en fomentar la investigación en la Escuela de Filosofía y el Posgrado en filosofía, así como apoyar e impulsar iniciativas orientadas al análisis filosófico en la Universidad de Costa Rica. 

Está integrado por: 

 1. Consejo Asesor del INIF que está formado por:
Decano de la Facultad, Director de la Escuela de Filosofía, el Director y el Subdirector del instituto, Director Programa de Posgrado en Filosofía. Y dos representantes de los coordinadores de programas de investigación. 
 2. Un personal científico permanente, que desarrollan proyectos de investigación.
 3. Personal científico visitante:
Científicos de otras instituciones nacionales o extranjeras que se incorporan al instituto por invitación del Consejo Asesor para realizar proyectos.
Programas de investigación: 
1. Análisis conceptual de la Ciencia y la Tecnología. 
2. Filosofía Social y Política. 
3. Filosofía de la Lógica e Informática. 
4. Filosofía de los Derechos Humanos. 
5. Historia del pensamiento filosófico. 
6. Problemas éticos contemporáneos. 
7. Filosofía de la Educación. 
8. Bioética.

Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica 

La Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica es el medio de difusión del quehacer filosófico de la universidad y de la comunidad filosófica costarricense, además de una de las revistas de filosofía más viejas del continente americano. Se publica en español, pero también en inglés, francés y alemán, aunque en estos casos por invitación. Desde 1957, año de su creación, la Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica ha publicado, sin interrupciones, artículos de gran rigor académico en todas las áreas de la filosofía. Actualmente, la revista publica tres números al año, cuatrimestralmente. La revista es de carácter internacional y publica, consecuentemente, contribuciones académicas de cualquier parte del mundo.

Hasta el año 2018, en un decurso que abarca casi seis décadas sin interrupciones, se han publicado 147 números, lo cual convierte a la Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica en una de las publicaciones periódicas dedicadas a la filosofía más sólidas y establecidas en lengua castellana.

 ISSN: 0034-8252
 Director actual: Dr. George García (2018—).
 Editor a.i.: Bach. Pablo Villalobos.

 Consejo editorial: 
D. Phil. Olga Estrada Mora, Universidad de Costa Rica, Costa Rica
D. Phil Jethro Masís Delgado, Universidad de Costa Rica, Costa Rica
Dr. Camilo Retana Alvarado, Universidad de Costa Rica, Escuela de Filosofía, Costa Rica
M.Sc. Gabriela Arguedas Ramírez, Universidad de Costa Rica, Costa Rica
Dr. Alexánder Jiménez Matarrita, Universidad de Costa Rica, Escuela de Filosofía, Costa Rica

 Consejo asesor internacional: 
Dr. Xavier Roqué, Universitat Autònoma de Barcelona, España
Dr. Alejandro Herrera Ibáñez, Universidade Estadual de Campinas, Brasil
Dr. Marco Antonio Caron Ruffino, Universidade Estadual de Campinas, Brasil
Dr. Sílvio José Mota Pinto, Universidad Autónoma de México, México
Dr. Germán Vargas Guillén, Universidad Pedagógica Nacional, Colombia
Dra. María Teresa López de la Vieja, Universidad de Salamanca, España
Dr. Andrés Lema Hincapié, Universidad de Colorado, Estados Unidos
Dra. María Noel Lapoujade, Atlántida, Montevideo, Uruguay
Dra. Rachel Gazolla, Revista Hipnis, Brasil
Dr. Peter Asquith, Michigan State University, Estados Unidos
Dr. Juan José Acero Fernández, Universidad de Granada, España
Dr. Manuel Pérez Otero, Universitat de Barcelona, España

 Directores de la Revista de Filosofía:
Dr. Enrique Macaya (enero-junio)    1957
Dr. Constantino Láscaris            1957-1973
Dr. Rafael Ángel Herra              1973-1998
Lic. Guillermo Coronado             1999-2013
Dr. Juan Diego Moya Bedoya          2013-2017
Dr. George García Quesada           2018-

Personal administrativo 

 Director: Dr. Mauricio Molina Delgado
 Jefa administrativa: Martha Céspedes

Profesores destacados 

 Constantino Láscaris Comneno Micolaw (1923-1979)
 Teodoro Olarte Sáenz del Castillo (1908-1980)
 Roberto Murillo Zamora (1939-1994)
 Claudio Gutiérrez Carranza (1930—)
 Arnoldo Mora Rodríguez (1937—)
 Rafael Ángel Herra (1943—)

Véase también 

Universidad de Costa Rica
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio

Enlaces externos 
 Sitio web de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica
 Plan de estudios
 Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica
 INIF
 Docentes de la Escuela de Filosofía, UCR
 Escuela de Filosofía, UCR en Facebook
 

Escuelas de la Universidad de Costa Rica